Заседателев — фамилия:
 Заседателев, Владимир Фёдорович (род. 1955)— советский футболист.
 Заседателев, Вячеслав Васильевич (1923—1996) — полковник Советской Армии, Герой Советского Союза (1944).

